Fuoco fatuo – piccola fiammella solitamente di colore blu, che si manifesta a livello del terreno in particolari luoghi come i cimiteri, le paludi e gli stagni nelle brughiere
 Fuoco fatuo – romanzo di Pierre Drieu La Rochelle
 Fuoco Fatuo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Fuochi Fatui – personaggi del romanzo di Michael Ende La storia infinita
 Fuochi Fatui – creature del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Fuochi fatui – creature dell'universo di Warcraft

Film
 Fuoco fatuo – film del 1919 diretto da Erik Lund
 Fuoco fatuo – film di Louis Malle del 1963, tratto dal romanzo di Drieu La Rochelle
 Fuoco fatuo – film del 2022 diretto da João Pedro Rodrigues